Mexiko nebo Mexico může být:

 Mexiko – zkrácený název pro Spojené státy mexické, federativní republiku ve Střední Americe
 México – jeden ze spolkových států této republiky
 Zkrácené české označení pro hlavní město Spojených států mexických Ciudad de México (neboli Mexico City)
 Nové Mexiko – stát v USA

název některých měst a obcí ve Spojených státech amerických
 Mexico (Indiana)
 Mexico (Kentucky)
 Mexico (Maine)
 Mexico (Maryland)
 Mexico (Missouri)
 Mexico (obec, New York)
 Mexico (město, New York)
 Mexico (Ohio)
 Mexico (Juniata County, Pensylvánie)
 Mexico (Montour County, Pensylvánie)
 Mexico (Jižní Karolína)

jiný význam
 Mexiko (lom) – jeden z vápencových lomů v oblasti Českého krasu u obce Mořina
Hostinec u Buroně - Mexiko  – Hostinec v osadě Mexiko u Klimkovic
 Mexiko (osada) – osada v Moravskoslezském kraji, větší část připadá obci Vřesina v okrese Ostrava-město, menší část městu Klimkovice ve stejném okrese
 lidový název Slavonicka (v souvislosti s povahou neklidné pohraniční oblasti po roce 1951)
 lidový název Strunkovic nad Blanicí (v souvislosti s účastí některých obyvatel ve válce v Mexiku v 19. století)
 průmyslová zóna na okraji Nýřan
 hra s kostkami, případně alternativní název pro hru „macháček“